Тлемсани — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тлемсани, Джамель (род. 1955) — алжирский футболист, выступавший на позиции полузащитника за сборную Алжира и целый ряд клубов.
 Тлемсани, Зияд (род. 1963) — тунисский футболист, завершивший игровую карьеру.